Dored ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Dored (1908–1972), norwegische Malerin und Schriftstellerin
 Gunilla Dored (* 1955), schwedische Ärztin und Autorin